Regev () ist der Familienname von:

 Amitai Regev (* 1940), israelischer Mathematiker
 Aviv Regev (* 1971), israelische Bioinformatikerin
 Eldad Regev (1980–2006), israelischer Soldat in Gefangenschaft der Hisbollah
 Mark Regev (* 1960), israelischer Regierungssprecher
 Miri Regev (* 1965), israelische Politikerin und frühere Brigadegeneralin
 Oded Regev (* 1978), israelisch-US-amerikanischer Informatiker und Kryptologe
 Reut Regev, israelische Jazz-Posaunistin und Komponistin